Absalom, fill del rei David
 Absaló (bisbe), bisbe de Lund